Проспект Э́нгельса — одна из крупнейших по протяжёности улиц в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Новосильцевского переулка до Кольцевой автодороги. Является одним из северных въездов в Петербург.

Расположение 
Проспект Энгельса начинается от пересечения с Новосильцевским переулком, там где заканчивается Большой Сампсониевский проспект. В районе домов 22—28 проспект пересекает Светлановскую площадь, минует станцию метро «Удельная», при пересечении с проспектом Тореза и Северным проспектом — взбирается на Поклонную гору, встречается с Выборгским шоссе, минует следующую станцию метро — «Озерки», затем — метро «Проспект Просвещения», по Парнасскому путепроводу пересекает Окружную железнодорожную линию, проходит исторический район Парнас (проходит в 500 м восточнее станции метро «Парнас»), пересекает КАД и переходит в трассу «Сортавала» (Новоприозерское шоссе). Изначально доходил только до Суздальского проспекта. Длина составляет 11 км.

История 
В XVIII веке южная половина современного проспекта Энгельса (до Выборгского шоссе) входила в Выборгский тракт.

Застройка района Удельная началась в начале XX века, и к 1916 году участок Выборгского шоссе был достаточно плотно застроен. В 1886 году по участку от Большого Сампсониевского проспекта до 2-го Муринского проспекта была проложена первая линия парового трамвая, который в 1914 году был заменён электрическим. В 1916 году планировалось продлить трамвайную линию в направлении Удельной, но в связи с революцией эти планы не осуществились.

В 1918 году участок Выборгского шоссе, застраиваемый зданиями, получил собственное название «улица Энгельса», в честь Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма. Выбор названия, видимо, определялся тем фактом, что новый проспект был продолжением проспекта Карла Маркса (переименованного Большого Сампсониевского). В 1920 году был национализирован крупный завод «Светлана», который производил лампы накаливания, на его базе строится крупное промышленное предприятие.

В связи с этим в 1929 году по проспекту был пущен трамвай, в 1925 году вся чётная сторона проспекта уже была застроена. В 1933 году проспект оканчивался перед поворотом к Поклонной горе, по всему проспекту был проложен трамвай, от Исакова переулка (современной Манчестерской улицы) до Поклонной горы сформировалась застройка.

В 1970-х годах проспект Энгельса продлили за Поклонногорскую улицу до окружной железной дороги по землям совхоза «Пригородный». После начала развития промзоны Парнас проспект Энгельса был проложен и с другой стороны окружной железной дороги, но это продолжение не имело связи с основной частью проспекта. После открытия в 2002 году первого участка КАД, продолжение проспекта Энгельса было частично реконструировано и соединено с КАД, а обе части проспекта связал Парнасский путепровод. В 2010 году на продолжении проспекта Энгельса за КАД построен первый участок автодороги «Сортавала».

Попытки переименования 

В связи с тем, что прежнее название проспекта — Выборгское шоссе — к настоящему времени закрепилось за другой городской магистралью, предпринимались попытки предложить для проспекта Энгельса новое название. Наиболее очевидным был вариант Выборгский проспект. Кроме того, озвучивались предложения увековечить в названии проспекта память Галины Старовойтовой и Петра Столыпина, предлагался вариант «проспект Яндекса», а также в 2015 году был случай переименования проспекта в «Карельский» на картах Google.

Транспорт 
На проспекте находятся две станции метро: «Проспект Просвещения» и «Озерки». В относительной близости от проспекта расположены ещё две станции: «Парнас» и «Удельная»; около последней располагается и железнодорожная платформа Удельная Выборгского направления.

На большей части проспекта проложена трамвайная линия: от Новосильцевского переулка до Поклонной горы — на совмещённом полотне, от Поклонной горы до Парнасского путепровода — на выделенном.

На участке от Ланского шоссе до Светлановской площади существует троллейбусная линия, но для пассажирского движения она не используется.

Кроме того, существовала троллейбусная линия в одном направлении на участке от пересечения с проспектом Тореза до перекрёстка с Рашетовой улицей. В начале 1980-х годов она служила для разворота троллейбусов маршрута № 13, впоследствии продлённого по улице Есенина.

Достопримечательности 
 Новосильцевская церковь, не сохранилась.
 Тяговая подстанция № 12 «Лесновская», пр. Энгельса, 11. Дала напряжение пассажирскому трамваю 1 июня 1942 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Объекты, названные в честь Фридриха Энгельса
Появились в 1918 году в России
1918 год в Санкт-Петербурге